"White Blood Cells" is het derde album van The White Stripes en werd op 3 juli 2001 uitgebracht.

Track Listing:
Dead Leaves and the Dirty Ground
Hotel Yorba
I'm finding it harder to be a gentleman
Fell in Love with a Girl
Expecting
Little Room
The Union Forever
The Same Boy You've Always Known
We're Going to be Friends
Offend in Every Way
I think I smell a rat
Aluminum
I can't wait
Now Mary
I can learn
This Protector

The White Stripes
Muziekalbum uit 2001